Palotás János (1932–2008) pedagógus, iskolaigazgató (budapesti József Attila Gimnázium)
 Palotás János (1925) labdarúgó (Újpesti TE, MTK)
 Palotás János (?) jégkorongozó (Újpesti Dózsa)
 Palotás János (1955) üzletember, politikus, országgyűlési képviselő (1990–94)